Утямишево — название нескольких населённых пунктов:
 Утямишево — деревня в Апастовском районе Татарстана.
 Утямишево — село в Тетюшском районе Татарстана.